Sitionuevo kan syfta på:

Colombia 

 Sitionuevo (kommun), Magdalena, 
 Sitionuevo (ort), Atlántico,